Sergio Postigo Cruz, director de cinema espanyol.
 Sergio Postigo Redondo, futbolista madrileny.
 Sergio Postigo Collado, futbolista català retirat.